Как актер, Snoop Dogg начал свою карьеру, приняв в участие в фильме «Тренировочный день» (), за которую был получен «Оскар» и получивший положительные отзывы от критиков кабельного сериала Секс в другом городе. Также, он появился в документальных фильмах о рэп-музыке и других проектах. 21 марта 2013 года вышел его документальный фильм «Reincarnated», в котором показано перевоплощение Snoop Dogg в Snoop Lion как регги-артист.

Фильмография 
 Half Baked (1998) — Scavenger Smoker
 Caught Up (1998) — Kool Kitty Kat
 Ride (1998) — Mente
 Documentary of Shawn (1998) — Shawn’s Retarded Friend Brian
 Da Game of Life (1998)
 Whiteboys (1999) (С песней «Whiteboys»)
 Up In Smoke Tour (2000)
 Crime Partners 2000 (2001)
 Baby Boy (2001) — Rodney (Gold)
 Training Day (2001) — Blue
 Bones (2001) — Jimmy Bones
 The Wash (2001) — Ди Лок (Также исполнительный продюсер)
 Old School (2003) — камео
 Pauly Shore Is Dead (2003) — камео
 Malibu's Most Wanted (2003) — Ронни (озвучивание)
 Starsky & Hutch (2004) — Huggy Bear
 Soul Plane (2004) — капитан Антонио Мак
 The L.A. Riot Spectacular (2005) (Рассказчик)
 Boss'n Up (2005)
 The Tenants (2006)
 Hood of Horror (2006) — Адская гончая / Девон / Рассказчик (Также исполнительный продюсер)
 Singh Is Kinng (2008) — камео
 Down for Life (2009) — мистер Хайтауэр
 Falling Up (2009)
 Brüno (2009) — камео
 Malice n Wonderland (2010) — Malice
 The Big Bang (2011) — Puss
 The Wash 2 (2011)
 Mac & Devin Go to High School (2012) — Мак Джонсон
 Scary Movie 5  (2013) — камео
 Odnoklassniki.ru: CLICK a luck  (2013) — камео
 Идеальный голос 2 (2015) — камео
 Мир будущего (2018) — Большой Папочка Любви
 Пляжный бездельник (2019) — Лингери

Документальные фильмы 
 The Show (1995) (Себя)
 Welcome to Death Row (2001) (Себя)
 Tupac Shakur: Thug Angel: The Life of an Outlaw (2002) (Себя)
 It's Black Entertainment (2002) (Себя)
 The Real Cancun (2003) (Реалити-шоу) (Себя)
 Beef (2003) (Себя)
 Tupac: Resurrection (2003)
 Beef II (2004) (Себя)
 Letter to the President (2005) (Рассказчик)
 DPG Eulogy (2006) (Документальный) (Себя)
 Beef IV (2007) (Себя)
 Mics On Fire (2010) (Документальный) (Себя)
 Reincarnated (2012) (Себя)

Анимационные фильмы 
 Volcano High (2001) (Голос в дублированной англичанами версии)
 Racing Stripes (2005) (Голос)
 Arthur and the Invisibles (2006) (Голос) (С песней «Go Girl»)
 Arthur and the Minimoys (2007) (Голос)
 Arthur and the Vengeance of Maltazard (2009) (Голос)
 Futurama: Into the Wild Green Yonder (2009) (Голос)
 Hotel Transylvania (2012) as Grim «Death» Reaper (Голос)
 Turbo (2013) as Smooth Move (Голос)
 Семейка Аддамс (2019) — кузен Итт (Голос)
 Губка Боб в бегах (2020) — камео
 Семейка Аддамс: Горящий тур (2021) — кузен Итт (Голос)

Фильмы о себе 
 Murder Was the Case (1994) (Видео) (Platinum)
 MP Tha Last Don (1998) — Bar Patron
 Da Game of Life (1998) — Smooth
 I Got the Hook Up (1998) — Bar Patron
 The Wrecking Crew (1999) — Dra-Man
 Hot Boyz (aka Gang Law) (1999) — C-Dawg — #2 Top Video Rentals '99-'01 ($5 million from rentals)
 Urban Menace (1999) — Preacher
 Tha Eastsidaz (2000) — Killa Pop (также исполнительный продюсер) (2X Platinum)
  Mac & Devin Go to High School — Macolm «MAC» Johnson

 Порно-фильмы 
 Snoop Dogg's Doggystyle (Также исполнительный продюсер)
 Girls Gone Wild: Doggy Style (2002) — камео
 Snoop Dogg's Hustlaz: Diary of a Pimp (2002) (Также исполнительный продюсер)
 Snoop Dogg's Buckwild Bus Tour (Также исполнительный продюсер)
 Sex in the Studio (В качестве гостя)

 Появления в сериалах 
 90210 (2011) — камео (эпизод Blue Naomi)
 Weeds (2006) — камео (эпизод MILF Money)
 Las Vegas (2004) — камео (эпизод Two of a Kind)
 Just Shoot Me (2001) — камео (эпизод Finch in the Dogg House)
 Playmakers — Big E (10-11 серии)
 King of the Hill — «Alabaster» в роли сутенёра
 Futurama — камео
 Crank Yankers (2003) — камео
 The Steve Harvey Show — камео
 Robot Chicken — камео
 South Park хоть нет его голоса в фильме, как персонаж фильма есть в серии Here Comes the Neighborhood
 Where My Dogs At? — камео
 Doggy Fizzle Televizzle — Самоснятое скетч-шоу на MTV.
 The L Word — Slim Daddy (9-10 серии)
 Monk — Murderuss («Mr. Monk and the Rapper»)
 Chappelle's Show — Подвешенную марионетку, и себя
 The Boondocks — Себя в вымышленном продолжении фильма Soul Plane.
 The Bernie Mac Show — Calvin
 «One Life to Live» — камео
 «Entourage» — камео
 "Brothers (2009 TV series) — Kenny (4 и 10 серии)
 «Freaknik: The Musical» — камео (голос говорящего был другой)
 «Биг Тайм Раш» — камео
 «Snoop Dogg's Father Hood» — камео
 «Dogg After Dark» — камео
 «Straight Outta L.A.» — камео
 «Gigantic» — камео
 «Xavier: Renegade Angel» — камео (15 серия)
 «Black Dynamite» — Leroy Van Nuys
 «Санджей и Крейг» — Стрит Догг (2 сезон, серия «Стрит Догг» ())

 Видеоигры 
Помимо главных ролей и производства фильмов, Snoop Dogg также появился в нескольких видеоиграх, таких как True Crime: Streets of LA (скрытый персонаж) и Def Jam: Fight for NY (Crow).

 При участии гостей 
 Katt Williams: The Pimp Chronicles Pt.1* — Себя
 Wild n Out* — Себя
 Epic Rap Battles of History — Moses

Музыкальные клипы 
 Britney Spears, Outrageous — Себя.
 Korn, Twisted Transistor — Munky.
 Flo Rida, Good Feeling — Себя.

Примечания

Ссылки 
 Snoop Dogg — Movies and Filmography на сайте AllMovie
 Snoop Dogg Filmography на сайте Internet Movie Database

Snoop Dogg
Snoop Dogg
Snoop Dogg